El nombre de Rafael de la Fuente puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rafael de la Fuente Benavides o Martín Adán (1908-1985). Escritor peruano.
 Rafael de la Fuente Viera (1883-1952). Empresario uruguayo.
 Rafael de la Fuente (1986-). Actor y cantante venezolano.